A 3.ª edição do Volta à Romandia disputou-se da 12 de maio a 15 de maio de 1949 com um percurso de 860 km dividido em 5 etapas, com início e fim em Genebra.

 
O vencedor foi o italiano Gino Bartali, ganhador entre outras do Tour de France do ano anterior, cobrindo a prova a uma velocidade média de 34,3 km/h.

Etapas

Classificações 
 
Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição do Volta à Romandia

Ligações externas 
 Volta à Romandia em Procyclingstats
 

1949
1949 na Suíça
1949 no ciclismo